A 21 167-es számú mellékút egy körülbelül 4 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát és a Mátra határvidékén.

Nyomvonala 

A közelmúltig a 21-es főútból ágazik ki, annak 36+850-es kilométerszelvénye közelében, Mátraverebély és Tar határán, északi irányban; ugyanott, ahol az ellenkező irányban a 24 105-ös út ágazott ki, Tar lakott területe, azon túl Pásztó-Hasznos felé.

A főút ezen szakaszának a 2020 körüli fejlesztése során azonban ez a kereszteződés megszűnt, s helyette új, külön szintű csomópont jött létre a 36. kilométer közelében, ami ezen utat is érintette. Az átépítés óta az út a 21 135-ös számú mellékútból ágazik ki, keleti irányban, Tar területén.

Elhalad Tar egyik fő nevezetessége, az itteni buddhista sztúpa és a körülötte kialakult tibeti hitéleti központ mellett, majd délebbnek fordul; hamar a főút mellé simul és annak irányát követi. Majdnem pontosan egy kilométer után lépi át Mátraverebély határát és ott éri el korábbi nyomvonalát is.

Onnantól végig északkelet felé halad, nagyjából a 21-essel párhuzamosan, enyhén távolodva attól. 2,7 kilométer megtétele után éri el Mátraverebély temetőjét és legnyugatibb házait, ahol a Dózsa György utca nevet veszi fel, majd elhalad a település Árpád-kori eredetű katolikus temploma mellett. A központban találkozik a 21 169-es számú mellékúttal, a lakott terület keleti szélén pedig véget is ér, beletorkollva a 21 143-as útba.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint korábban 2,53 kilométer volt, a nyomvonalát érintő közelmúltbéli változtatások óta körülbelül 4 kilométer.

Története 
Eredetileg a 21-es főút része volt az 1950-es évekig, amikor is megépült annak ma ismert nyomvonala.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 20. 

21167
Mátraverebély